Mytilicola är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Adolphe Adolf Steuer 1902. Mytilicola ingår i familjen Mytilicolidae. 

Mytilicola är enda släktet i familjen Mytilicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Mytilicola